Autobahn — п'ятий студійний альбом Kraftwerk, виданий в 1974 році.

Список композицій

Перша сторона 
 «Autobahn» («Motorway») (Ральф Гюттер, Флоріан Шнайдер, Emil Schult) — 22:43

Друга сторона 
 «Kometenmelodie 1» («Comet Melody 1») (Hütter, Шнайдер) — 6:26 (inspired by Comet Kohoutek)
 «Kometenmelodie 2» («Comet Melody 2») (Hütter, Шнайдер) — 5:48
 «Mitternacht» («Midnight») (Hütter, Шнайдер) — 3:43
 «Morgenspaziergang» («Morning Walk») (Hütter, Шнайдер) — 4:04

Альбоми Kraftwerk
Альбоми Vertigo Records
Листопад 1974